Вулиця Клима Савура (Луцьк)
 Вулиця Клима Савура (Рівне)
 Вулиця Клима Савура (Тернопіль)

Вулиці, названі на честь людей